Finnafjord steht für:
 Finnafjord (Norwegen), einen Fjord in Vik (Kommune) in Norwegen
 Finnafjörður, einen Fjord im Nordosten Islands